Понгола может означать:
 Понгола (приток Мапуту) — река.
 Понгола или Моколо (река) — река.
  — город.